«Tales from Topographic Oceans» — музичний альбом гурту Yes. Виданий у Великій Британії у 1973 році лейблом Atlantic Records. Загальна тривалість композицій в оригінальному виданні становить 81:15. 2003 року альбом було двічі перевидано. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень

Перевидання 2003 року

Позиція в хіт-парадах

Посилання 
 All Music Guide

Примітки 

Альбоми Yes
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року